Port lotniczy Dar es Salaam
 Duszpasterstwo Akademickie Rybnik
 Darzhavna Aeroplanna Rabotilnitsa (bg. Държавната аеропланна работилница)
 Dominion Atlantic Railway
 Oznaczenie jednostek rybackich z Darłowa.

Zobacz też 
 Dar